Seznam slovenskih prejemnikov olimpijskih medalj zajema vse slovenske športnike, ki so kdaj prejeli vsaj eno olimpijsko medaljo, bodisi da so zastopali Avstrijo, Jugoslavijo, Italijo ali Slovenijo, bodisi da so se udeležili poletnih ali zimskih olimpijskih iger oziroma Paraolimpijskih iger.

V tabeli so z oranžno barvo obarvane Poletne olimpijske igre, z modro pa zimske.

Poletne in Zimske olimpijske igre

Zlata medalja

Srebrna medalja

Bronasta medalja

Statistika 

 66 Slovencev je do sedaj prejelo vsaj eno olimpijsko medaljo
 20 Slovencev je do sedaj prejelo več kot eno olimpijsko medaljo
 Leon Štukelj: 6 (3 zlate, 1 srebrna, 2 bronasti)
 Tina Maze: 4 (2 zlati, 2 srebrni)
 Peter Prevc: 4 (1 zlata, 2 srebrni, 1 bronasta)
 Iztok Čop: 4 (1 zlata, 1 srebrna, 2 bronasti)
 Miro Cerar: 3 (2 zlati, 1 bronasta)
 Luka Špik: 3 (1 zlata, 1 srebrna, 1 bronasta)
 Rajmond Debevec: 3 (1 zlata, 2 bronasti)
 Vasilij Žbogar: 3 (2 srebrni, 1 bronasta)
Žan Košir: 3 (1 srebrna, 2 bronasti)
Urša Bogataj: 2 (2 zlati)
 Primož Kozmus: 2 (1 zlata, 1 srebrna)
Tina Trstenjak: 2 (1 zlata, 1 srebrna)
Timi Zajc: 2 (1 zlata, 1 srebrna)
 Rolando Pušnik: 2 (1 zlata, 1 bronasta)
 Urška Žolnir: 2 (1 zlata, 1 bronasta)
 Nika Križnar: 2 (1 zlata, 1 bronasta)
 Jože Primožič: 2 (1 srebrna, 1 bronasta)
 Matjaž Debelak: 2 (1 srebrna, 1 bronasta)
 Stane Derganc: 2 (2 bronasti)
 Sadik Mujkić: 2 (2 bronasti)
 Največ zlatih medalj ima Leon Štukelj: 3
 Vse tri različne medalje imajo: Leon Štukelj, Iztok Čop, Luka Špik in Peter Prevc

Poletne in Zimske paraolimpijske igre

Zlata medalja

Srebrna medalja

Bronasta medalja

Statistika 

 22 Slovencev je do sedaj prejelo vsaj eno paraolimpijsko medaljo
 12 Slovencev je do sedaj prejelo več kot eno paraolimpijsko medaljo
 Franjo Izlakar: 6 (3 zlate, 2 srebrni, 1 bronasta)
 Jožef Banfi: 6 (3 zlate, 1 srebrna, 2 bronasti)
 Franc Pinter: 4 (3 srebrne, 1 bronasta)
 Marjan Peternelj: 4 (1 zlata, 3 bronaste)
 Franc Šimunič: 3 (2 zlati, 1 srebrna)
 Danijel Pavlinec: 3 (1 srebrna, 2 bronasti)
 Dragica Lapornik: 3 (3 bronaste)
 Rudolf Kocmut: 2 (1 zlata, 1 srebrna)
 Rajko Kopač: 2 (1 zlata, 1 bronasta)
 Mateja Pintar: 2 (1 zlata, 1 bronasta)
 Tatjana Majcen: 2 (1 srebrna, 1 bronasta)
 Jože Okoren: 2 (1 srebrna, 1 bronasta)
 Janez Roškar: 2 (2 bronasti)
 Največ medalj imata Franjo Izlakar in Jožef Banfi: 6
 Največ zlatih medalj imata Franjo Izlakar in Jožef Banfi: 3
 Vse tri različne medalje imata Franjo Izlakar in Jožef Banfi

Poletne in Zimske mladinske olimpijske igre 

Prve Mladinske olimpijske igre so bile leta 2010 v Singapurju. Prve zimske mladinske olimpijske igre so potekale leta 2012 v Innsbrucku.

Viri in opombe

Zunanje povezave 
 Vsi dobitniki olimpijskih medalj na MMC-RTV SLO
 Slovenske olimpijske medalje  na straneh Olimpijskega komitega Slovenije

Prejemniki olimpijskih medalj za Avstrijo
Prejemniki olimpijskih medalj za Jugoslavijo
Prejemniki olimpijskih medalj za Slovenijo